Ризва́н (Даду́) Адла́нович Ахма́дов (; 6 сентября 1957, Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР — 26 июня 2002, Мескер-Юрт, Чеченская республика, Российская Федерация) — чеченский военачальник, активный участник первой и второй войн в Ичкерии в 1994—2002 годах; с 2001 года — командующий Грозненским и Урус-Мартановским секторами Вооружённых сил Ичкерии.

Биография

Ранние годы 

Ризван Ахмадов родился 6 сентября 1957 в Талды-Курганской области Казахстана, куда семья Ахмадовых, как и многие другие чеченцы, была сосланы в феврале 1944 года.

Выходец из тайпа Гендарганой.

После реабилитации чеченского народа вместе с семьёй вернулся в Чечено-Ингушскую республику, в город Урус-Мартан.

В 1975–1976 годах проходил службу в рядах Вооружённых силах Советского союза.

Первая чеченская война 

Во время Первой чеченской войны принимал активное участие в боевых действиях против российских войск; в 1996 году был тяжело ранен в селе Гойское, Урус-Мартановского района.

В Межвоенный период российские власти обвиняли его в похищениях людей.

Вторая чеченская война 

В 1999—2000 годах входил в число основных командиров, оборонявших город Грозный.

Оппозиционный чеченский сайт «Kavkazcenter.com» приписывает ему уничтожение Псковского десанта в конце февраля — в начале марта 2000 года.

После гибели своего брата Рамзана Ахмадова в феврале 2001 года, возглавил отряды чеченских боевиков, действовавших в Западной Чечне.

Четвёртый Президент Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Халим Садулаев в одном из своих видеообращений утверждал, что именно благодаря Ризвану Ахмадову удалось в 2002 году заключить военно-политический союз между разрозненными чеченскими силами, с целью совместного противостояния России.

В апреле 2002 года совместно с братом Зелимханом Ахмадовым организовал теракт против сотрудников чеченского ОМОНа, в результате которого погибло восемнадцать милиционеров.

Смерть 

Убит 26 июня 2002 года в селении Мескер-Юрт Шалинского района Чеченской Республики в результате совместной спецоперации милиции и внутренних войск. 

По другим данным, был убит Мовсаром Бараевым. Согласно сюжету Первого канала, сразу после убийства Ахмадова, чтобы отвести от себя подозрения, Бараев и его люди похитили в Грозном трёх человек и предоставили этих людей в качестве информаторов, сообщивших о месте нахождения Ризвана Ахмадова правоохранительным органам.

Награды 
Указом президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ризван Ахмадов был награждён высшим орденом ЧРИ «Къоман сий» («Честь нации») (посмертно).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Похитители России
Кавалеры ордена «Честь Нации»
Убитые командиры вооружённых формирований ЧРИ